Nederlandse Bibliotheek Dienst, een dienstverlenende organisatie voor bibliotheken;
 Nationale Bewegwijzeringsdienst, een Nederlandse overheidsdienst die de bewegwijzeringstaken in Nederland uitvoert.